Гигантский гризли () — секвойядендрон гигантский, стоящий в роще Марипоса, национальный парк Йосемити, штат Калифорния, США. 

Возраст этого дерева был оценен примерно в 1900—2400 лет, высота — 63,7 м, длина окружности ствола у основания — 29,5 м, диаметр ствола на высоте 1,5 м — 7,8 м, объём — 963 м³., что делает его старейшим деревом рощи и вторым по объёму в роще. В 1932 году Гризли занимал 5-ю строчку в списке самых больших по объёму деревьев в мире, ныне же занимает 25-е место в этом списке. Ствол в нижней части сильно повреждён.

См. также 
 Дерево «Люстра»

Примечания

Ссылки 

Yosemite and the Mariposa Grove: A Preliminary Report, 1865
An article about the grove from the National Geographic Society
Record from the 38th Congress including the 1864 Act granting the grove to California
Record from the 59th Congress returning the grove to federal control

Йосемити (национальный парк)
Знаменитые деревья США
Достопримечательности Калифорнии
Секвойядендрон